Сало — жирове відкладення у тілі живого організму, жир
 Сало — відокремлений від м'яса підшкірний свинячий жир, що зберігається солоним і вживається сирим, смаженим чи вареним
 Сало — відокремлений від м'яса жир інших тварин та птахів
 Нутряне сало (здір)
 Сало — розтоплений тваринний жир (переважно свинячий).
 Сало — жирова речовина, яку виділяють сальні залози.
 Сало — мінеральне або рослинне мастило
 Саломас — твердий жир, отриманий гідрогенізацією рідких жирів (в основному, рослинних олій).
 Сало — тонкий шар криги, або невеличкі крижинки на воді перед льодоставом, шуга, шерешень.

Топонім 
 Сало́ () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія.
 Сало — місто у Фінляндії

Фільми 
 «Сало, або 120 днів Содому» (1975) — італійський фільм жахів П'єра Паоло Пазоліні

Прізвище 

 Сало Василь Прокопович (21 листопада 1927 — 7 березня 2005) — міністр промислового будівництва Української РСР, депутат ВР УРСР 11-го скликання.
 Сало Володимир Геннадійович (*1974) — киргизький футболіст, захисник та киргизький футбольний тренер.
 Сало Іван Андрійович (24 серпня 1940) — український письменник і публіцист. Заслужений журналіст України.
 Сало Іван (1919—1944) — командир куреня УПА, лицар Золотого хреста бойової заслуги УПА 2 класу.
 Сало Микола Ігорович (1992—2014) — солдат Збройних сил України, учасник АТО.
 Сало Олег Михайлович (1 квітня 1968) — голова Львівської обласної державної адміністрації (з 31 жовтня 2013).
 Томмі Сало (1 лютого 1971) — шведський хокеїст, чемпіон світу з хокею, призер зимових Олімпійських ігор.
 Самі Сало (2 вересня 1974) — фінський хокеїст, неодноразовий призер чемпіонатів світу з хокею.
 Сало Флор (Флор Саломон Михайлович, 1908—1983) — чехословацький та радянський шахіст.

Див. також 
 Сало в шоколаді

Примітки 

Прізвища
Українські прізвища
Фінські прізвища